Santa Maria del Piano ima više značenja:
 Santa Maria del Piano, Avellino
 Santa Maria del Piano, Parma
 Santa Maria del Piano, Rimini